Hermann Asseburg ist der Name folgender Personen:

* Hermann von Bocholtz-Asseburg (1770–1849), deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Hermann Werner von der Asseburg (1702–1779), kurkölnischer Premierminister